Озёрный — отдалённый микрорайон посёлка Эгвекинот в Иультинском районе Чукотского автономного округа России.

До 1995 года являлся самостоятельным посёлком городского типа.

Географическое положение 
Расположен на берегу озера Тёплое, приблизительно в 13 километрах к северу от Эгвекинота на трассе, которая связывает его с селом Амгуэма и заброшенным посёлком Иультин.

Население

История 

Озёрный был основан в 1952 году как посёлок энергетиков для строящейся поблизости тепловой электростанции. С 1960-х годов здесь базировалась Майныпынтываамская геологоразведочная партия, ликвидированная в 1990-х годах в связи с закрытием Иультинского горно-обогатительного комбината. В 1995 году Озёрный присоединён к Эгвекиноту.

Сейчас в микрорайоне есть средняя школа, здравпункт, почтовое отделение и продовольственный магазин.

Сотовая связь появилась в Озёрном в конце 2010 года.

Транспорт 

В 11 километрах к северу по автодороге на Иультин установлена металлическая арка в месте пересечения трассы с северным полярным кругом, где поблизости сохранились остатки лагеря заключённых, строивших дорогу.

Улицы микрорайона — 60 лет Октября, Гагарина, Молодёжная, Полярная.

С райцентром налажено регулярное автобусное сообщение.

Археологические находки 
К западу от поселения в Медвежьем распадке обнаружены редкие неолитические стоянки древних охотников.

Климат 
Озёрный расположен в зоне континентального субарктического (бореального) климата (Dfc по Кёппену).

См. также 
 Эгвекинотская ГРЭС

Примечания

Ссылки 
 Озёрный на сайте Чукотизбиркома
 Форум жителей Озёрного

Населённые пункты, основанные в 1952 году
Населённые пункты Иультинского района